Wanda kan syfta på följande:

 Wanda (ort), ort i Argentina
 Wanda (film), en amerikansk independentfilm från 1970 i regi av Barbara Loden

Se även
 En fisk som heter Wanda, brittisk-amerikansk film från 1988 regisserad av Charles Chrichton